Saint-Ambroix ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Ambroix (Cher), Département Cher
 Saint-Ambroix (Gard), Département Gard